1997/98 was het 100ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Arsenal werd landskampioen.

Prijzen

Premier League

Teams 

*: Eerste seizoen van Derby in het nieuwe Pride Park Stadium**: Wimbledon had geen eigen stadion en speelde zijn thuiswedstrijden op het veld van Crystal Palace

Trainerswissels

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Arsenal

Bijgaand een overzicht van de spelers van Arsenal, die in het seizoen 1997/98 onder leiding van trainer-coach Arsène Wenger voor de elfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

First Division

Eindstand

Play-offs

Charlton Athletic promoveert en komt in het seizoen 1998/99 uit in de Premier League.

Second Division

Eindstand

Play-offs

Grimsby Town promoveert en komt in het seizoen 1998/99 uit in de First Division.

Third Division

Eindstand

Play-offs

Colchester United promoveert en komt in het seizoen 1998/99 uit in de Second Division.

Zie ook
FA Cup 1997/98
Finale League Cup 1998
Football League Cup 1997/98

Competitievoetbal 1997/98
Engels voetbalseizoen